Ноэл Мэдисон (; 30 апреля 1897 Нью-Йорк — 6 января 1975 Форт-Лодердейл, Флорида), американский актёр. В 1930—1940-х годах снялся в 75 фильмах, чаще всего в ролях гангстеров.

Избранная фильмография

Ссылки 

Актёры США